Alessandro Magno – condottiero macedone
 Alessandro Magno – quadro di Rembrandt
 Alessandro Magno – viaggiatore veneziano del Cinquecento
 Alessandro Magno – manga di Yoshikazu Yasuhiko